Robert Murray peut désigner :

 Sir Robert Moray, orthographié parfois Murray ou Murrey (entre 1607 et 1609-1673), soldat, diplomate, juge, scientifique écossais ;
 Lindley Robert Murray (1892-1970), joueur de tennis américain ;
 Robert Murray (1954-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  (1936-), un artiste canadien ;
 Robert E. Murray (1940-2020), PDG de Murray Energy ;
 Robert George Everitt Murray (1919-2022), microbiologiste et bactériologiste britannique.